Монтуа́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Административный центр кантона Монтуа. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08303.

Коммуна расположена приблизительно в 180 км к востоку от Парижа, в 50 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 55 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 382 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 245 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 180 были экономически активными, 65 — неактивными (показатель активности — 73,5 %, в 1999 году было 66,0 %). Из 180 активных работали 155 человек (92 мужчины и 63 женщины), безработных было 25 (8 мужчин и 17 женщин). Среди 65 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 26 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны